City of Men (Cidade dos Homens) – serie televisiva brasiliana trasmessa dal 2002 al 2005
City of Men (Cidade dos Homens) – film brasiliano del 2007 diretto da Paulo Morelli